A francia U16-os labdarúgó-válogatott Franciaország U16-os nemzeti csapata, melyet a Francia labdarúgó-szövetség () irányít.

Jelenlegi keret 
Az alábbi keretet nevezték a 2012-es Tournoi International du Val-de-Marne tornára.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Források 
Francia Labdarúgó-szövetség 

Francia labdarúgás
U16-os labdarúgó-válogatottak